Gaighat (नेपाल को पूर्वी भुभाग मा अवस्थित गाईघाट एक रमणीय स्थल हो।) é uma cidade do Nepal.

Localidades do Nepal